

Patronymie 
 Alben William Barkley (1877-1956) est un homme politique américain.
 Charles Barkley (né en 1963) est un joueur américain de basket-ball.
 Charles William Barkley (1759-1832) est un capitaine de navire, un explorateur et un commerçant de fourrures.
 Doug Barkley (né en 1937) est un joueur canadien de hockey sur glace.
 Erick Barkley (né en 1978) est un joueur américain de basket-ball.
 Fred Alexander Barkley (1908-1989) est un botaniste américain.
 Gnarls Barkley est un groupe américain de hip-hop/soul/electro.
 Iran Barkley (né en 1960) est un boxeur américain.
 Oliver Barkley (né en 1981) est un joueur anglais de rugby à XV.
 Saquon Barkley (né en 1997) est un joueur américain de football américain.

Géographie 
 Le Détroit de Barkley, au sud d’Ucluelet et au nord de Bamfield, se trouve à l'ouest de la côte de l'Île de Vancouver.

Course
 Marathons de Barkley, courses de sentier de type ultramarathon, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme